Езагаш — река в Балахтинском районе Красноярского края, левый приток Енисея.

Ранее впадала непосредственно в Енисей, на 2568 км от устья, после заполнения Красноярского водохранилища стала впадать в него, с образованием в низовьях залива Езагаш. До заполнения водохранилища длина реки оценивалась в 50 км, площадь водосборного бассейна — 380 км².

На реке расположены населённые пункты: Красный Ключ и Огоньки, в Государственном водном реестре учтены 2 притока:
 Сыроватая — 32 км по левому берегу, длина 12 км;
 Уртень — 33 км по левому берегу, длина 18 км

По-хакасски река называется Ызығас, что буквально значит «трясогузка».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта — 17010300312116100019779.

Примечания 

Притоки Енисея, впадающие в Красноярское водохранилище
Реки Балахтинского района